«Э́вертон» (полное название — Футбольный клуб «Эвертон», , ) — английский женский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, графство Мерсисайд, Северо-Западная Англия, аффилиат футбольного клуба «Эвертон». Выступает в Суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Англии. Домашние матчи проводит на стадионе «Уолтон Холл Парк».

История 
Клуб был основан в 1983 году под названием «Хойлейк». После этого клуб объединился с командой «Долфинс» и стал называться «Лисоу». В 1988 году клуб дошёл до финала Кубка Англии, где уступил со счётом 1:3 клубу «Донкастер Роверс Беллс». Ещё через год клуб смог стать обладателем Кубка Англии, обыграв в финале команду «Френдс оф Фулхэм» (3:2). При этом клуб продолжал успешно играть в региональных соревнованиях, а в сезоне 1991/92 был принят в Северный дивизион Премьер-лиги. В сезоне 1992/93 выиграл дивизион и вышел в Найиональный дивизион — высший дивизион в системе женских футбольных лиг Англии того времени.

В 1995 году клуб вошёл в структуру футбольного клуба «Эвертон». В 1997 году команда дошла до финала Кубка Премьер-лиги, где уступила «Миллуоллу». В сезоне 1997/98 впервые в своей истории женская команда «Эвертона» стала чемпионом Англии.

В сезоне 2004/05 «Эвертон» дошёл до финала Кубка Англии, где со счётом 0:1 уступил «Чарльтону». Начиная с сезона 2005/06 «Эвертон» пять раз подряд занимал второе место в чемпионате страны, неизменно уступая титул «Арсеналу». При этом в 2010 году команде во второй раз в истории покорился Кубок Англии, в финале которого был обыгран всё тот же «Арсенал».

В сезоне 2010/11 футболистки «Эвертона» сумели добиться наилучшего в истории клуба результата в Лиге чемпионов, дойдя до четвертьфинала.

В 2011 году «Эвертон» стал одним из восьми клубов-основателей Женской суперлиги ФА. В 2011 и 2012 годах клуб занимал третье место в чемпионате, пропуская вперёд себя «Арсенал» и «Бирмингем Сити». В 2013 году результаты команды ухудшились: «Эвертон» занял 6 место, а ещё через год, набрав всего 4 очка в 14 матчах, «Эвертон» занял последнее восьмое место и впервые за 21 год покинул высший женский дивизион английского футбола.

Вернуться в суперлигу «Эвертону» удалось только в 2017 году, когда команда выиграла Весеннюю серию — переходный однокруговой турнир, который проводился для того чтобы чемпионат Англии перешёл на систему проведения турнира «осень — весна». При этом изначально не планировалось, что победитель турнира получит право повышения в классе, однако из-за отказа «Ноттс Каунти» от участия в суперлиге, «Эвертон» получил право перейти в высший дивизион. Сезоны 2017/18 и 2018/19 получились для команды крайне сложным: «Эвертон» дважды занимал предпоследнее девятое место, которое позволяло команде остаться в суперлиге.

Более успешным получился сезон 2019/20, когда «ирискам» удалось уйти от борьбы за выживание и занять шестое место из двенадцати. Кроме того, команда дошла до финала Кубка Англии, в котором в дополнительное время уступила «Манчестер Сити». В сезоне 2020/21 команде удалось сделать ещё один шаг вперёд и занять уже пятое место в Суперлиге.

Текущий состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Достижения 

 Чемпион (1): 1997/98
 Вице-чемпион (5): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10

Кубок Англии
 Обладатель (2): 1988/89, 2009/10
 Финалист (4): 1987/88, 2004/05, 2013/14, 2019/20

 Обладатель (1): 2007/08
 Финалист (2): 1996/97, 1998/99

 Финалист (2): 2006/07, 2008/09

Примечания

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт «Эвертона»

Женские футбольные клубы Англии